Amphicoelias est un  genre éteint de très grands dinosaures sauropodes de la famille des Diplodocidae. Il a vécu en Amérique du Nord où il a été découvert dans plusieurs États de l'ouest des États-Unis, dans des sédiments du Jurassique supérieur du Kimméridgien au Tithonien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Étymologie 
Le nom de genre Amphicoelias est formé des mots du grec ancien « αμφι », « amphi », « des deux côtés », et « κοιλος », « koilos », « trou ou concave », pour donner « double cavité ou biconcave » et rappeler la forme des corps vertébraux de la colonne vertébrale de l'animal.
L'épithète spécifique altus est un mot latin signifiant « élevé ou haut ».

Amphicoelias altus

Historique  et description 

L'espèce type du genre Amphicoelias, A. altus, a été créée par le paléontologue américain Edward Drinker Cope en  et complétée en 1878. Elle est décrite à partir d'un squelette partiel comprenant deux vertèbres, un pubis et un fémur. 

La même année, Cope, dans le contexte de la « guerre des os », crée une autre espèce : A. fragillimus. Cette espèce a toujours été considérée ensuite par les paléontologues comme un synonyme dA. altus. Dès 1881, le grand rival de Cope, Othniel Charles Marsh, considérait même quA. altus ne pouvait pas être distingué des autres genres, car les caractéristiques décrites par Cope sont .

En 1921, Osborn et Mook attribuent à A. altus des os fossiles supplémentaires : une omoplate, un coracoïde, un cubitus et une dent. Ils soulignent les ressemblances entre Amphicoelias et Diplodocus, mais aussi leurs différences comme le rapport entre la taille de leurs membres antérieurs et postérieurs et l'homodontie dAmphicoelias (dents toutes identiques). Ses dents ont la forme de longues tiges cylindriques minces, espacées et se projetant vers l'avant de la bouche. Le fémur dAmphicoelias est particulièrement long, mince et de section circulaire. Cette dernière caractéristique autrefois considérée comme un autre caractère distinctif du genre Amphicoelias a depuis été retrouvé chez certains spécimens de Diplodocus.

La taille dA. altus est estimée proche de celle de Diplodocus, soit de l'ordre de  long.
Le plus grand sauropode connu est amphicoelias fragillimus avec une taille d'environ 60 m de long, il est le plus grand animal connu, la baleine bleue qui a été longtemps considérée comme le plus grand animal connu mesure 30 m de long, amphicoelias mesure le double de ce cétacé !

Classification

Espèces 
La seule espèce valide est A. altus (holotype référencé AMHD 5764), à laquelle est rattachée l'ancienne espèce « A. fragillimus » qui ne serait qu'un spécimen de plus grande taille.

En 2010, un article non formellement publié de Henry Galiano et Raimund Albersdorfer fait référence à une nouvelle Amphicoelias brontodiplodocus découverte dans le Wyoming et détenue par un collectionneur privé. Cette étude a été accueillie avec scepticisme par la communauté des paléontologues et son principal auteur l'a désavouée comme .

En 2007, John Foster laisse entendre que les différences entre Amphicoelias altus et le plus connu des Diplodocus ne sont pas significatives et pourraient être dues à des variations au niveau des individus. Il note que Amphicoelias est un probable synonyme senior de Diplodocus, et qu’ainsi le genre Amphicoelias devrait s'effacer au profit de Diplodocus. De nouveau en 2015, Woodruff et Foster renouvellent cette proposition, considérant qu'il n'existe qu'une seule espèce dAmphicoelias et qu'elle devrait être nommée Diplodocus altus, Amphicoelias étant pour eux un nomen oblitum (nom oublié).

Taxons supérieurs 
Edward Drinker Cope a placé à l'origine le nouveau genre Amphicoelias dans une famille dédiée les Amphicoeliidae. Celle-ci n'a guère été utilisée et est considérée comme un nomen oblitum (nom oublié). 

Le genre est classé dans la famille des Diplodocidae.

Cladogrammes 
L'analyse phylogénétique détaillée, au niveau des spécimens, des Diplodocidae réalisée par Emanuel Tschopp, Octavio Mateus et Roger B.J. Benson en 2015 avait placé Amphicoelias dans une position singulière, comme le membre le plus basal de la famille des Diplodocidae, le seul localisé en dehors des deux sous-familles de ce clade.

Le cladogramme ci-dessous, établi en 2017 par Tschopp et Mateus à la suite de leur description d'une nouvelle espèce de diplodocinés, Galeamopus pabsti, le modifie un peu, globalement. La position phylogénétique du genre Amphicoelias est cependant très différente, il intègre la sous-famille des apatosaurinés comme un genre relativement évolué proche de Brontosaurus :

Cladogramme d'Emanuel Tschopp, Octavio Mateus et Roger B.J. Benson en 2015 :

Voir aussi

Références taxinomiques 
 
 Synonymes : Amphicoelias fragillimus Cope 1878, Amphicoelias fragillium Cope 1878.

Annexes

Articles connexes 
 Dinosaure
 Liste de dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus
 Sauropode
 Diplodocoidea
 Diplodocidae
 Diplodocus

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Jurassique supérieur
Diplodocidae
Taxon fossile décrit en 1877